

Див. також 
 Андромедиди

Джерела

Посилання 
 ALPO meteor showers list
 SPA meteor showers list